Prozódia: a költészettanban a nyelv használatának azt a szabályrendszerét kutatja, hogy a szöveg hogyan alakul verssé, illetve mi módon válik ritmikus formákká. 
 Prozódia: a zenében a szöveg és a zene helyes illeszkedésének tana; a zene ritmusának és hangsúlyainak helyes alkalmazkodása a szöveg lejtéséhez és hangsúlyozásához.
 Prozódia: a nyelvészetben a beszéd ritmusára, hangsúlyozására, hanglejtésére, folyamatosságára utaló szakkifejezés.